Арба́тская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Арбатская улица — улица в Казани.
 Арбатская улица — улица в Коломне.
 Арбатская улица — улица в Новосибирске.
 Арбатская улица — улица в Саратове.
 Арбатская улица — улица в Уфе.

Украина 
 Арбатская улица — улица в Горловке.
 Арбатская улица — улица в Днепре.
 Арбатская улица — улица в Донецке.

См. также 
 Арбат (значения)